

Anno 
 357 o 357 a.C.

Codici 
 357 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Shimotsuma, nella prefettura di Ibaraki, in Giappone

Matematica 
 357 – numero